Silnice může znamenat:
 Silnice – dopravní stavba, zpevněná široká cesta pro dopravní spojení nekolejovými vozidly
 Silnice I.–III. třídy – kategorie pozemních komunikací v ČR
 Silnice (film) – film režiséra Federica Felliniho
 Silnice (Horka) – část obce Horka v okrese Chrudim
 Silnice (Strážný) – zaniklá vesnice, dnes katastrální území městyse Strážný v okrese Prachatice
 Silnice (rybník) – rybník u obce Jívoví, okres Žďár nad Sázavou

Související články 
 Silniční
 :Kategorie:Silnice
 Seznam článků s názvem začínajícím na „Silnice“

Rozcestníky - místopisné jméno